Hrvatska:
 Dubravice (Skradin), gradsko naselje Skradina

BiH:
 Dubravice (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Dubravice (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic

Vidi i:
 Dubrava (razdvojba)
 Dubrave (razdvojba)
 Dubravica (razdvojba)